ou A Seleção pode referir-se a:

Biologia
 Seleção artificial
 Seleção direcional
 Selecção disruptiva
 Selecção estabilizadora
 Seleção natural, mecanismo que explica a evolução das espécies proposto por Charles Darwin
 Seleção de parentesco

Cinema e televisão
 Admission, filme de 2013 com Paul Rudd e Tina Fey, conhecido no Brasil como A Seleção

Computadores
 Natural Selection, versão alternativa do jogo Half-Life.
 Seleção (álgebra relacional)

Futebol
 Seleção de futebol

Literatura
 A Seleção, livro de Kiera Cass

Desambiguações de biologia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de futebol
Desambiguações de literatura